

Sigle 
 AOE – Area Of Effect. Sigla utilizzata nei videogiochi per indicare effetti su bersagli multipli all’interno di una certa area; spesso si tratta di un’area circolare attorno al bersaglio.
 Age of Empires – videogioco strategico in tempo reale
 ATA over Ethernet – protocollo di rete per accedere a dispositivi ATA via Ethernet
 Audio over Ethernet – trasmissione di audio digitale via Ethernet

Codici 
 AOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Eskişehir (Turchia)
 aoe – codice ISO 639-3 della lingua angal enen
 AOE – hull classification symbol di FAST COMBAT SUPPORT SHIP – nave ausiliaria